Kaaskeri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaaskeri (ö, lat 60,59, long 21,26), Egentliga Finland, 
 Kaaskeri (ö, lat 60,60, long 21,18), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar